Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1954 года прошли с 5 марта по 25 марта в Мехико, Мексика. В соревнованиях приняло участие 1356 спортсменов.

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales mas antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 
Международные спортивные соревнования в Мехико
Март 1954 года
Спорт в Мексике в 1954 году